Villodrigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villodrigo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villodrigo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar